

Patronyme
Boudanov (masculin ; en ) ou Boudanova (féminin ; en ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
Iekaterina Boudanova (1916-1943), pilote de chasse soviétique durant la Seconde Guerre mondiale
Iouri Boudanov (1963-2011), militaire russe
Kyrylo Boudanov (1986-), Général de Division de l'armée ukrainiene, Chef du Renseignement militaire ukrainien.

Patronyme russe